The Dark Road – film del 1917 diretto da Charles Miller
 The Dark Road – film del 1948 diretto da Alfred J. Goulding
 The Dark Road – cortometraggio del 2010